Рауль Константин Жозеф Гислен Дофрен де ла Шевалери (; ) — бельгийский хоккеист на траве и футболист, футбольный тренер, военачальник. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1920 года. Командующий бельгийской армией в годы Второй мировой войны.

Биография 
Рауль Дофрен де ла Шевалери родился 17 марта 1881 года в бельгийском городе Брюгге.

Занимался хоккеем на траве, футболом, теннисом и гонками.

В футболе выступал в 1903—1907 годах за «Серкль Брюгге», был президентом клуба в 1905—1907 годах. До 1912 года выступал за «Брюгге». На его счету 98 матчей и 13 мячей в чемпионате Бельгии.

Участвовал в Первой мировой войне. Служил офицером пехоты, достигнув звания капитана.

В 1920 году вошёл в состав сборной Бельгии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Антверпене и завоевал бронзовую медаль. Играл в поле, провёл 3 матча, мячей (по имеющимся данным) не забивал.

Параллельно на Олимпиаде был тренером сборной Бельгии по футболу, которая завоевала золотые медали.

Участвовал во Второй мировой войне, в начале которой попал в немецкий плен, из которого сумел бежать. Попав в Великобританию, был произведён в генерал-лейтенанты и стал главнокомандующим Сил Свободной Бельгии в 1941—1942 годах.

После войны работал в Праге, где был военным атташе в Чехословакии.

В 1959 года стал потомственным дворянином.

Умер 19 сентября 1960 года в бельгийской коммуне Уккел.

Семья 
Был неоднократно женат. Его сын от первого брака Ги Дофрен де ла Шевалери в 1946 году стал послом Бельгии в Японии.

Примечания 

Хоккеисты на траве Бельгии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Футбольные тренеры Бельгии
Участники Первой мировой войны (Бельгия)
Военачальники Второй мировой войны
Генерал-лейтенанты Бельгии
Футболисты Бельгии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1920 года
Тренеры Бельгии
Тренеры сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Серкль Брюгге»
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки мужской сборной Бельгии по хоккею на траве